Kreisgericht Jüterbog steht für:

 Kreisgericht Jüterbog (Preußen), preußisches Kreisgericht (1849–1879)
 Kreisgericht Jüterbog (DDR), Kreisgericht in der DDR (1952–1992)